У аббревиатуры NDS есть следующие значения:

 NASA Docking System — (), стандарт стыковочного механизма НАСА для космических кораблей и орбитальных станций, применяемый с 2015 года.
 NDS Group — одна из крупнейших компаний в сфере решений для цифрового телевидения.
 nds — стандартное трёхбуквенное сокращение нижненемецкого языка согласно ISO 639.
 New Data Seal — блочный шифр.
 Nintendo DS — портативная консоль от «Nintendo».
 Novell eDirectory — служба каталогов Novell.
 Nuclear Detection System — система обнаружения ядерных взрывов. В настоящее время реализована в существующих GPS-спутниках.